Taizu (chineză: 太祖; pinyin: Tàizǔ; Wade-Giles: T'ai4-tsu3, literal: "mare progenitor") este un nume imperial pentru templu, folosit în general pentru împărații chinezi,  fondatori de dinastii. Acesta se poate referi la:

 Liu Bang (256 îHr sau 247 îHr - 195 îHr) -  Dinastia Han, cunoscut mai bine sub numele de Împăratul Gaozu al Hanului
 Sun Quan (182-252) din Wu de Est
 Liu Yuan (Han Zhao) (251-310) din Han Zhao
 Tuoba Yulu (decedat în 321) al statului Dai
 Murong Huang (297-348) din Yan timpuriu
 Shi Hu (295 - 349) din Zhao târziu 
 Yao Chang (331 - 394) din Qin târziu 
 Lu Guang (337-400) din Liang târziu
 Tuoba Gui (371-409) din Wei de Nord
 Li Gao (351-417) din Liang de Vest
 Qifu Chipan (decedat în 428)  Qin de Vest 
 Feng Ba (decedat în 430) din Yan de Nord 
 Juqu Mengxun (368 - 433) din Liang de Nord
 Liu Yilong (407-453) al  Liu  Song
 Xiao Daocheng (427-482) din Qi de Sud 
 Zhu Quanzhong (852-912) din Liang târziu
 Wang Shenzhi (862-925) din Min (Zece Regate)
 Yelü Abaoji (872-926) din dinastia Liao
 Qian Liu (852 - 932) din Wuyue
 Duan Siping (893-944) din Regatul Dali
 Guo Wei (904 - 954) din Zhou târziu
 Zhao Kuangyin (927-976) din dinastia Song
 Wanyan Aguda (1068-1123) din dinastia Jin (1115-1234)
 Zhu Yuanzhang (1328-1398) din Dinastia Ming
 Ming Yuzhen (1331-1366) al Marea Xia 
 Wu Sangui (1612-1678) al Marele Zhou

Se mai poate referi și la cei care nu s-au declarat în mod oficial ca împărați, dar titlul li s-a acordat postum, de către urmașii acestora:

 Cao Cao (155-220), împăratul Taizu din Cao Wei (220-265)
 Sima Zhao (211-265), împăratul Taizu din dinastia Jin (265-420)
 Zhang GUI (255-314), împăratul Taizu din Liang timpuriu (320-376)
 Hong Fu (284-350), împăratul Taizu din Qin timpuriu (351-394)
 Huan Wen (312-373), împăratul Taizu din Huan Chu (403-404)
 Liu Weichen (decedat în 391), împăratul Taizu din Xia (Șaisprezece Regate) (407-431)
 Xiao Shunzhi (. Fl 477-482), împăratul Taizu al dinastiei Liang (502-557)
 Gao Huan (496-547), împăratul Taizu din Qi de Nord  (550-577)
 Yuwen Tai (507-556), împăratul Taizu din Zhou de Nord (557-581)
 Câini Wenzhan (a murit înainte de 557), împăratul Taizu al dinastiei Chen (557-589)
 Zhong Yang (507-568), împăratul Taizu al dinastiei Sui (581-618)
 Li Hu (decedat în 551), împăratul Taizu al dinastiei Tang (618-907)
 Wu Shihuo (559-635), împăratul Taizu din Zhou de Sud (690-705)
 Yang Xingmi (852-905), împăratul Taizu din Wu (Zece Regate) (907-937)
 Liu Anren (a murit înainte de 917), împăratul Taizu din Han de Sud (917-971)
 Acesta Keyong (856-908), împăratul Taizu din Tang târziu (923-936)
 Meng Yi (Dinastia Tang) (a murit înainte de 934), împăratul Taizu de Shu târziu (934-965)
 Xu Wen (862-927), împăratul Taizu din Tang de Sud (937-975)
 Acesta Jiqian (963-1004), împăratul Taizu din Xia de Vest (1038-1227)
 Genghis Khan (1162? -1227), Împăratul Taizu al dinastiei Yuan (1279-1368)
 Nurhaci (1559-1626), împăratul Taizu al dinastiei Qing (1644-1912)

Istoria Chinei